Nuevo steht für:
 nuevo, spanisch für neu
 Nuevo, Ort im US-Bundesstaat Kalifornien
 Nuevo (Bayamón), Stadtteil der Gemeinde Bayamón, Puerto Rico 

Nuevo ist der Familienname folgender Personen:
 José Luis Ortiz Nuevo (* 1948), spanischer Regisseur, Schauspieler, Kritiker, Dichter und Autor